Kateřina Francouzská bylo jméno následujících královských dcer:

 Kateřina Francouzská (asi 1377 – 1388), provdaná hraběnka z Montpensieru
 dcera francouzského krále Karla V. a manželka hraběte Jana I. z Montpensieru
 Kateřina Francouzská (1401–1437), provdaná anglická královna
 dcera francouzského krále Karla VI. a manželka anglického krále Jindřicha V.
 Kateřina Francouzská (1428–1446), provdaná hraběnka z Charolais
 dcera francouzského krále Karla VII. a manželka pozdějšího burgundského vévody Karla I. Smělého

Související články 
 Kateřina z Valois